Шамшы — топоним.

 Шамшы — село в Нарынской области Киргизии.
 Шамшы — село в Чуйской области Киргизии.

См. также 
 Шамши